Torreóni csata, a mexikói forradalom csatája 1913 őszén
Torreóni csata, a mexikói forradalom csatája 1914 tavaszán
Torreóni csata, a mexikói forradalom csatája 1916 telén